Швейцария на зимних Олимпийских играх 2006 в Турине была представлена 140 атлетами. Сборная завоевала 14 комплектов наград и заняла в общекомандном зачёте восьмое место.

Медалисты

Золото (5)

Серебро (4)

Бронза (5)

Ссылки 
 Официальный сайт зимних Олимпийских игр 2006
 Швейцарская олимпийская ассоциация 

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года
Спорт в Швейцарии в 2006 году